Schlieffen (Pronunciado: [ˈʃliːfən]), é uma nobre família alemã.

Alfred von Schlieffen - marechal-de-campo alemão.
Plano Schlieffen

Desambiguação